

Філіппово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Філіппово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Філіппово — присілок, Половинський округ, Курганська область